Kwalificatie wereldkampioenschap volleybal vrouwen 2014 (CSV)
Kwalificatie wereldkampioenschap volleybal vrouwen 2014 (CEV)
Kwalificatie wereldkampioenschap volleybal vrouwen 2014 (AVC)